Anschnitt bezeichnet

 Anschnitt (Gießereiwesen), einen Teil des Gießsystems
 eine bergmännische Rechnungslegung, siehe Bergmannssprache
 eine bergbauliche Zeitschrift, siehe Der Anschnitt
 im Druckwesen, Linie, an der entlang ein Druckbogen aufs Endformat beschnitten wird, siehe Druckersprache#Anschnitt und Druckersprache#Beschnitt
 im Straßenbau einen Straßenkörper, der sowohl eine Dammböschung als auch eine Einschnittsböschung besitzt, siehe Straßenquerschnitt#Böschung
 einen Teil eines Zerspanungswerkzeuges an Gewindebohrern und Reibahlen, die zum Führen des Werkzeuges vorhanden sind und noch nicht das gewünschte Endmaß des Fertigungsprozesses haben
 einen Teilbereich der Reberziehung
 das Endstück eines Brotlaibes, siehe Kanten